Peoria ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peoria (Arizona)
 Peoria (Colorado)
 Peoria (Illinois)
 Peoria (Indiana)
 Peoria (Iowa)
 Peoria (Kansas)
 Peoria (Mississippi)
 Peoria (Missouri)
 Peoria (New York)
 Peoria (North Carolina)
 Peoria (Ohio)
 Peoria (Oklahoma)
 Peoria (Oregon)
 Peoria (Texas)

Peoria ist der Name eines Indianerstammes:
 Peoria (Volk)